Save steht für:

 Save, größter Fluss Sloweniens und Kroatiens
 Save (Garonne), Fluss in Frankreich
 Save (Straße von Mosambik), Fluss durch Simbabwe und Mosambik zur Straße von Mosambik
 Save (Arabia Felix), antike Stadt in Arabia Felix, heute das Dorf As-Sawa im Gouvernement Haddscha im Jemen
 Save (Baseball), statistische Erfassung beim Baseball
 Save (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Govuro, Provinz Inhambane, Mosambik
 Save (Studie), repräsentative Umfrage des MEA
 Save (Schiff), portugiesisches Frachtschiff

SAVE steht für:

 SAVE (EWG), Richtlinie 93/76/EWG des Rates zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen durch effizientere Energienutzung
 SAVE Foundation (Sicherung der landwirtschaftlichen Arten Vielfalt in Europa)
 SAVE-Rettungssystem (Schnelle Ambulante Vorklinische Erstversorgung), ein in den 1970er Jahren von der Firma Porsche entwickelter und vom Bundesministerium für Forschung und Technologie finanzierter, richtungsweisender Vorläufer der heutigen Rettungswagen
 SAVE SpA, börsennotierte Betreiber des Flughafens von Venedig
 Shareware-Autoren-Vereinigung, Verein
 einen Befehl der Programmiersprache BASIC
 Flughafen Esquel (ICAO-Flugplatzcode), argentinischer Flughafen

SAVe steht für:

 SAVe, Security Audit and Verification, ein Alternativsoftware zum vom Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebenen GSTOOL

Siehe auch:
 Savè, Stadt und eine Kommune im Departement Collines in Benin

 Save Me (Begriffsklärung)

SAVE